Bel Air („gute Luft“) ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten
 Bel Air (Los Angeles), Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien
 Bel Air (Houston County, Alabama)
 Bel Air (Jefferson County, Alabama)
 Bel Air (Georgia), im Glynn County
 Bel Air (Kentucky), im Clark County
 Bel Air (Louisiana), im St. Tammany Parish
 Bel Air (Allegany County, Maryland)
 Bel Air (Harford County, Maryland)
 Bel Air (North Carolina), im Scotland County
 Bel Air (Tennessee), im Maury County
 Bel Air (Texas), im Harrison County
 Bel Air (Utah), im Weber County
 Bel Air (Fairfax County, Virginia)
 Bel Air (Stafford County, Virginia)

Orte auf Mauritius:
 Bel Air (Mauritius)

Orte auf den Seychellen:
 Bel Air (Seychellen)

Orte in der Schweiz:
 Chêne-Bourg

Weingüter in Frankreich:
 Chateau Bel Air in Saint-Aubin
 Chateau Bel Air in Naujan-et-Postiac

im NRHP gelistete Objekte:
 Bel Air (Minnieville), in Minnieville, Virginia, ID-Nr. 70000823
 Bel Air Armory, in Bel Air, Maryland, ID-Nr. 85002667
 Bel Air Courthouse Historic District, in Bel Air, Maryland, ID-Nr. 85001617
 Bel Air Motel, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 09000253

Bel Air steht für:
 Chevrolet Bel Air, Pkw-Modell von Chevrolet
 Bel Air (Album), Album der Guano Apes
 Bel Air Classiques, Label für klassische Musik
 Bel Air, ein früherer Name für das Kurhaus Friedenstal, Veranstaltungsort in Hannover-Misburg
 Hotel Bel-Air

Siehe auch:
 Belair
 Bel-Air
 Belle Air